Cassandra (mythologie), een dochter van Priamus, de koning van Troje
Cassandra (Pennsylvania), een plaats in de Verenigde Staten
Cassandra (denktank), een Vlaamse politieke denktank
Cassandre (opera), een opera over Cassandra
Cassandra (database), een niet-relationele database
The Cassandra Crossing, een rampenfilm uit 1976

Zie ook 
Kassandra (doorverwijspagina)